Alps Cottis o Cotis, protectorat i després província romana
 Alps Cotians o Cotiens o Cotis o Cocis, branca dels Alps